Pedro Simón puede hacer referencia a:

Pedro Simón Abril (1530-1595), humanista, helenista, pedagogo y traductor español;
Pedro Simón (1574-1628), franciscano español, profesor y cronista;
Pedro Simón Llorente (1897-1940), político y sindicalista español; o a
Pedro Simón Esteban (n. 1971), periodista español.